Paroli bezeichnet
 
eine Erhöhung im Glücksspiel, siehe Parolispiel (Ursprung der Redensart „Jemandem Paroli bieten“ mit der Bedeutung „sich widersetzen, jemandem Widerstand entgegensetzen“)
ein österreichisches Onlinemagazin, siehe Paroli (Onlinemagazin)
ein Album der österreichischen Hip-Hop-Gruppe Texta, siehe Paroli (Album)
Stoffstücke auf einer Uniform, siehe Paroli (Uniform)
eine Bonbon-Marke der August Storck KG (Produktion 1996 eingestellt)
eine TV-Sendung des Norddeutschen Rundfunks, siehe paroli! (TV-Sendung)